AWP peut faire référence à :
 Accuracy International AWP ;
  ;
 Awp Informations Financières, une agence de presse financière suisse.